Miami County je název tří okresů ve Spojených státech amerických:
 Miami County (Indiana) – okres státu Indiana
 Miami County (Kansas) – okres státu Kansas
 Miami County (Ohio) – okres státu Ohio

Související články 
 Miami-Dade County – okres státu Florida